Oštrolistac može označavati:
 Oštrolistac, oštrolist, Borago, biljni rod iz porodice Boraginaceae.
 Oštrolistac, Trachystemon,  biljni rod iz porodice Boraginaceae.